Роберту Леал (), настоящее имя — Антониу Жуакин Фернандеш (; 27 ноября 1951, Вале-да-Порка, Португалия — 15 сентября 2019, Сан-Паулу, Бразилия) — португальский и бразильский певец, композитор и актёр. За свою 45-летнюю карьеру он продал почти 25 миллионов экземпляров дисков. Тридцать его альбомов стали золотыми, пять — платиновыми.

Биография 
Антониу Жуакин Фернандеш родился в Маседу-ди-Кавалейруш (округ Браганса) и эмигрировал в Бразилию в возрасте одиннадцати лет, в 1962 году, вместе со своими родителями и девятью братьями и сёстрами. В Сан-Паулу работал сапожником и продавцом сладостей и начал свою музыкальную карьеру как исполнитель фаду.

Карьера

1971–2006 
В 1971 году, участвуя в телепрограмме «Discoteca do Chacrinha», Роберту Леал исполнил песню «Arrebita», что стало его первым большим успехом. Леал завоевал популярность после выступлений в нескольких бразильских телепрограммах.

В 1978 году Леал сыграл самого себя в фильме «Чудо: сила веры» режиссёра Эркулеса Брезегелу. В этом фильме также снимались Шакринья, Элке Маравилья и Лолита Родригес.

Роберту Леал исполнял поп-музыку, а также португальские и бразильские народные песни. Часто он писал музыку сам или в соавторстве со своей женой Марсией Лусией.

Леал также был ведущим программы на радиостанции Capital de São Paulo и работал на португальском телеканале канале TVI и на бразильских телеканалах TV Gazeta и Rede Vida.

2007–2018 
В 2007 году Леал выпустил альбом «Canto da Terra», а в 2009 году — «Raiç / Raízes». В оба эти альбома входят песни на мирандском языке — втором официальном языке Португалии Эти записи были высоко оценены португальскими музыкальными критиками.

Роберту Леал записал более трёхсот песен. Он является одним из авторов гимна футбольного клуба Португеза-Деспортос из Сан-Паулу.

В 2011 году Роберту Леал снялся в португальском комедийном сериале «Último a Sair». В том же году он выпустил автобиографию под названием «Мои горы», опубликованную как в Бразилии, так и в Португалии.

В 2018 году Роберту Леал баллотировался в депутаты штата Сан-Паулу от Бразильской рабочей партии, получил 8 273 голосов  (0,04%) и не был избран.

Болезнь и смерть 
В январе 2019 года Леал признался, что борется с меланомой в течение двух лет. Из-за метастазов в глазах он частично потерял зрение. Роберту Леал умер 15 сентября 2019 года в возрасте 67 лет. Причиной смерти стала злокачественная меланома, вызвавшая гепаторенальный синдром, а также осложнения от аллергической реакции на химиотерапевтические препараты. Сын Леала Родригу, также музыкант, рассказал, что семья сообщила Роберту о серьёзности болезни незадолго до смерти. По словам Родригу, это продлило жизнь его отца, так как тот не переставал работать из-за болезни.

Дискография 

 1973 — Arrebita
 1974 — Lisboa Antiga
 1975 — Minha Gente
 1976 — Carimbó Português
 1977 — Rock Vira
 1978 — Terra da Maria
 1979 — Senhora da Serra
 1980 — Obrigado Brasil
 1981 — A Banda Chegou
 1982 — Foi Preciso Navegar
 1983 — Férias em Portugal
 1984 — Baile dos Passarinhos
 1985 — Um Grande Amor
 1986 — Dá cá um Beijo
 1987 — Como é Linda Minha Aldeia
 1988 — A Fada dos Meus Fados
 1989 — Em Algum Lugar
 1990 — Quem Somos Nós
 1991 — Gosto de Sal
 1992 — Rumo ao Futuro
 1992 — Romantismo de Portugal
 1993 — Raça Humana
 1994 — Vozes de Um Povo
 1995 — Festa da Gente
 1995 — Canções da minha Vida
 1996 — O Poder da Fé, o Milagre de Sto. Ambrósio
 1996 — Alma Minha
 1996 — Refazendo História
 1997 — Português Brasileiro
 1998 — Forrandovira
 1999 — Roberto Canta Roberto
 2000 — O Melhor de...
 2001 — Vira Brasil
 2002 — Reencontro
 2003 — Folclore I
 2003 — Folclore II
 2003 — Sucessos de Verão
 2003 — Marchas Populares
 2003 — Místico
 2003 — Fadista
 2003 — Canto a Portugal
 2003 — Romântico
 2003 — Brasileiro
 2004 — De Jorge Amado a Pessoa
 2005 — Alma Lusa
 2006 — Sucessos da Minha Vida
 2007 — Canto da Terra
 2009 — Raiç/Raízes
 2010 — Vamos Brindar!
 2014 — Obrigado Brasil!
 2016 — Arrebenta a Festa

Примечания 

Умершие от рака
Исполнители фаду
Композиторы Португалии
Композиторы Бразилии
Певцы и певицы Португалии
Певцы и певицы Бразилии
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Мирандский язык